Stabæk Fotball Kvinner er Stabæk IFs kvindefodboldhold, der startede den 23. oktober 2008 med en kerne af spillere fra Asker. Asker havde mistet sin lisens til at spille i topligaen, efter at det mislykkedes at leve op til de finansielle krav, og Stabæks formand Mimi Berdal arrangerede det således, at at det nye hold blev etableret i Stabæk IF. Holdet fik med det samme tilgang af andre spillere, deriblandt Solveig Gulbrandsen. Stabæk spiller i Toppserien, den øverste fodboldliga for kvinder i Norge.

Nylig historie 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sæson
! 
! Pos.
! Pl.
! V
! U
! T
! M+
! M-
! P
!Pokal
!Noter
|-
|2009
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|16||align=right|5||align=right|1
|align=right|83||align=right|15||align=right|53
||3. runde
|
|-
|2010
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|22||align=right|17||align=right|5||align=right|0
|align=right|72||align=right|8||align=right|56
|Kvartfinale
|
|-
|2011 
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|16||align=right|3||align=right|3
|align=right|57||align=right|10||align=right|51
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2012 
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|15||align=right|5||align=right|2
|align=right|70||align=right|21||align=right|50
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2013 
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|22||align=right|17||align=right|4||align=right|1
|align=right|64||align=right|9||align=right|55
|bgcolor=gold|Vinder
|
|-
|2014 
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|16||align=right|4||align=right|2
|align=right|62||align=right|19||align=right|52
||Kvartfinale
|
|-
|2015 
|TS
|align=right|4
|align=right|22||align=right|10||align=right|7||align=right|5
|align=right|32||align=right|17||align=right|37
||Semifinale
|
|-
|2016 
|TS
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|22||align=right|12||align=right|6||align=right|4
|align=right|39||align=right|17||align=right|42
||Kvartfinale
|
|
|-
|2017 
|TS
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|22||align=right|13||align=right|4||align=right|5
|align=right|46||align=right|23||align=right|43
||Kvartfinale
|
|-
|2018 
|TS
|align=right |8
|align=right|22||align=right|7||align=right|2||align=right|13
|align=right|29||align=right|37||align=right|23
||3. runde
|
|}

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 
 Fanklubside
 Profil hos UEFA

Kvindefodboldklubber i Norge